L'édition 2022 du tournoi de tennis de Paris Racing se déroule du 9 au 15 mai sur terre battue en extérieur. Elle est rattachée à la catégorie WTA 125.

Claire Liu remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Beatriz Haddad Maia, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Beatriz Haddad Maia et Kristina Mladenovic.

Faits marquants

Forfaits 
  Anna Blinkova, remplacée par  Christina McHale
  Océane Dodin, remplacée par  Hailey Baptiste
  Caroline Garcia, remplacée par  Anastasia Potapova
  Ann Li, remplacée par  Maddison Inglis
  Anna Karolína Schmiedlová, remplacée par  Anna Blinkova
  Wang Qiang, remplacée par  Jang Su-jeong
  Heather Watson, remplacée par  Joanne Züger
  Vera Zvonareva, remplacée par  Donna Vekić

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, l'Américaine Claire Liu remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en battant en finale la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.

En double, la paire Beatriz Haddad Maia / Kristina Mladenovic remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris Racing
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Paris Racing
Tennis en France en 2022
Sport en France en mai 2022